Fühner ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Fühner (* 1995), deutsche Fußballspielerin
 Christian Fühner (* 1987), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Hermann Fühner (1871–1944), deutscher Apotheker, Arzt und Hochschullehrer